Bourgneuf (Charente-Maritime)
Bourgneuf (Savoie)
ook:
Bourgneuf-en-Mauges,  Maine-et-Loire
Bourgneuf-en-Retz,  Loire-Atlantique